Технические условия (ТУ) (, ) — документ, устанавливающий требования к конкретным типам, маркам, артикулам продукции. В технических условиях, как и в стандартах, содержатся технико-юридические нормы. При этом нормы права содержатся только в стандартах.

Термин может означать:
 вид стандарта организации, утвержденный изготовителем продукции или исполнителем работы, услуги;
 вид конструкторского документа, содержащий требования к изделию, его изготовлению, контролю, приемке и поставке, которые нецелесообразно указывать в других конструкторских документах.
 вид стандарта («стандарт общих технических условий», «стандарт технических условий», «стандарт общих технических требований») или часть стандарта (раздел «Технические требования»).

Наличие национального или межгосударственного стандарта общих технических условий или технических условий позволяет изготовителю не разрабатывать технические условия, если нет необходимости уточнять или дополнять установленные в них требования к конкретной продукции.

Российская империя 
В 1843 году Мельниковым П. П. были разработаны Технические условия проектирования Петербурго-Московской железной дороги. В 1873 году были разработаны общероссийские технические условия проектирования железных дорог в стадии разработки проектного задания. Изыскания и составление технических проектов производились по индивидуальным техническим условиям. В 1860 году были составлены специальные условия по проектированию мостов. В 1899 году были введены единые технические условия.

СССР 
В 1957 году был установлен список продовольственных и промышленных товаров, на которые устанавливались государственные стандарты, иные товары до утверждения стандартов могли вырабатываться по техническим условиям.

В 1962 году требования, ранее содержащиеся в технических условиях проектирования и в технических условиях на производство и приемку строительных работ, были включены в строительные нормы и правила (например, НиТУ 127-55. Нормы и технические условия проектирования естественных оснований зданий и промышленных сооружений; СН 70-59 Технические условия на производство и приемку строительных и монтажных работ. Раздел 13. Электропроводки и кабельные линии. Часть II).

Россия 
В российском законодательстве в 1993…2003 годах технические условия являлись видом технической документации (конструкторской, технологической, проектной). В технических условиях устанавливали требования, которые целесообразно было выделить из состава конструкторской, проектной и другой технической документации для использования в договорах (контрактах) на поставку продукции или строительство объекта.

С 2015 года — документ по стандартизации, относящийся к стандартам организаций.

Технические условия являются техническим документом, который разрабатывается по решению разработчика и/или изготовителя или по требованию заказчика (потребителя) продукции. Технические условия являются неотъемлемой частью комплекта конструкторской или другой технической документации на продукцию, а при отсутствии документации должны содержать полный комплекс требований к продукции, её изготовлению, контролю и приемке.

Технические условия разрабатывают на одно конкретное изделие, материал, вещество или несколько конкретных изделий, материалов, веществ и т. п. (тогда указывается код ОКПД2 на каждое изделие, материал и пр.) Требования, установленные техническими условиями, не должны противоречить обязательным требованиям государственных или межгосударственных стандартов, распространяющихся на данную продукцию.

Состав, построение и оформление технических условий должны соответствовать требованиям ГОСТ, входящих в систему ЕСКД.

Обозначение ТУ 

На изделия машиностроения и приборостроения технические условия обозначают, как и другие неосновные конструкторские документы, по ГОСТ 2.201 (три группы знаков, разделенных точками, с кодом документа в конце):
 четырёхзначный буквенный код организации-разработчика (или код, выделенный при централизованном присвоении обозначения);
 шестизначный цифровой код классификационной характеристики, присвоенный изделию и конструкторскому документу по ОКП;
 трехзначный цифровой порядковый номер, присваиваемый разработчиком;
 код документа по ГОСТ 2.102 — «ТУ».

Пример: АБВГ.123456.789ТУ, где АБВГ — код организации-разработчика, 123456 — код изделия по классификатору ЕСКД, 789 — порядковый регистрационный номер.

На материалы, вещества и т. п. обозначение технических условий рекомендуется формировать следующим образом: код «ТУ», затем 4 группы цифр, разделенных дефисами:
 код группы продукции по классификатору продукции страны-разработчика технических условий (в России — первые шесть цифр ОКПД2);
 трехзначный цифровой порядковый номер, присваиваемый разработчиком;
 код предприятия разработчика технических условий по классификатору предприятий страны-разработчика технических условий (в России — по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций);
 две (с 2000 года — четыре) последние цифры года утверждения документа.

Пример: ТУ 28.14.16-017-38576343-2013, где 28.14.16 — код ОКПД2, 017 — порядковый номер, присвоенный разработчиком, 38576343 — код ОКПО, 2013 — год утверждения.

Структура документа 
Технические условия могут являться нормативным документом, на соответствие которому проводится сертификация продукции и получение сертификата соответствия. Также технические условия являются основным документом, необходимым для принятия решения уполномоченными службами Роспотребнадзора при санитарно-эпидемиологической оценке российской продукции или Росздравнадзора при регистрации медицинских изделий. В отдельных случаях ТУ могут подлежать регистрации в Росстандарте, согласованию с пожарными службами, технадзором и так далее.

Примечания

См. также 

 Специальные технические условия
 Сертификат соответствия
 Санитарно-эпидемиологическое заключение

Проектирование
Стандартизация
Техническая документация
Конструкторская документация